Национальный чемпионат I 1920/1921 () — 18-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1920/1921
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1920 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1921 году